de Engelse titel van Het Bourne Testament, een boek van Robert Ludlum uit 2004
 The Bourne Legacy (film), een Amerikaanse actiefilm uit 2012 van Tony Gilroy
 The Bourne Legacy (album), de originele soundtrack van de gelijknamige film